Throwblock Muzic — шостий студійний альбом американського репера B-Legit, виданий лейблами Block Movement Entertainment та SMC Recordings 20 листопада 2007 р. Виконавчий продюсер: B-Legit.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми B-Legit
Англомовні музичні альбоми